До́нлон () — английская фамилия. Известные носители:

 Донлон, Питер (1906—1979) — американский гребец.
 Донлон, Роджер (род. 1934) — офицер армии США, участник Вьетнамской войны.

Примечания